Александр Соковнин: Соковнин, Александр Александрович (1947—2018) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Соковнин, Александр Львович (1912—1993) — советский и молдавский пианист и музыкальный педагог.